110th Street (straat) - Straat in New York
 110th Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat